Ghiacciaio Creagh – ghiacciaio nella regione centro-occidentale dell'Antartide
 Mary Creagh – politica britannica
 Reynaldo Creagh – cantante cubano